US Open 1997 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 25 sierpnia a 7 września, na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 117. edycja rozgrywek. Pula nagród wyniosła 11 821 890 dolarów amerykańskich.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Przypisy

Bibliografia 
 
 

US Open 1997